Distrikt Santa Lucía bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt Santa Lucía (Lampa), Distrikt in der Provinz Lampa (Region Puno)
 Distrikt Santa Lucía (Lucanas), Distrikt in der Provinz Lucanas (Region Ayacucho)